

Patronymes 

 Blind Lemon Jefferson (1893 - 1929), musicien ;
 Bob Lemon (1920 - 2000), joueur américain de baseball ;
 Leslie R. Lemon (1947 - ), météorologue américain connu pour ses recherches sur la structure des orages violents ;
 Meadowlark Lemon (1932 - 2015), joueur américain de basket-ball.

Musique

Groupe 

 Lemon Jelly : groupe de musique anglais.

Album 
 Gin Lemon : album de Gigi d'Agostino sorti en 1997.

Chansons 
 Lemon Incest : chanson de 1984 (Serge Gainsbourg) ;
 Lemon Tree : chanson datant de 1995 (Fool's Garden) ;
 Lemon : Chanson de U2 présente sur l'album Zooropa.

Produits et services

Produits 
 Une  (une batterie au citron) est un modèle simplifié de batterie, souvent mis en place à des fins pédagogiques ;
 Un  est une voiture pleine de défauts en langage populaire anglophone ;
 Le terme « lemon » peut aussi désigner un modèle défectueux d'une série.

Informatique 
 LemonLDAP::NG, infrastructure d'authentification unique distribuée avec gestion centralisée des droits ;
 Technique de Lemon : une analyse météorologique des orages potentiellement violents ;
 Lemon est un logiciel permettant de gérer un point de vente pour les boutiques de moyenne ou petite taille ;
 , un parser.

Autres

Fiction 
 Miss Lemon, personnage d'Agatha Christie ;
 Lemon est un terme utilisé dans les fanfictions afin d'avertir le lecteur d'une histoire à contenu sexuel explicite.

Fait divers 
 Pour le jugement Lemon v. Kurtzman en 1971, voir .
Homonymie de patronyme